Mason Slough ist der Name folgender Gewässer in den Vereinigten Staaten:

 Mason Slough (Alaska), Fluss in Alaska
 Mason Slough (Idaho), Fluss in Idaho
 Mason Slough (Texas), Fluss in Texas